Vigilante
Vigia (náutica) - pequena janela redonda
Plukenetia - gênero botânico
Vigia (Marvel Comics) - raça fictícia de seres cósmicos da Marvel Comics

Localidades
Vigia (Pará)

Desambiguação